Piłkarski Turniej w Grecji 1994 - turniej towarzyski w Grecji odbył się w dniach 9 - 13 maja 1994 roku i stanowił przygotowanie jego uczestników do Mundialu w Stanach Zjednoczonych. W turnieju uczestniczyły zespoły: gospodarzy, Boliwii i Kamerunu.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem piłkarskiego turnieju w Grecji 1994 został zespół Kamerunu.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Grecji
1994 w piłce nożnej
1994 w Grecji